Proton poate fi:

 Proton, particula subatomică din nucleul unui atom
 Proton (rachetă), rachetă rusească utilizată pentru a transporta încărcături comerciale și militare pe orbită
 Proton Tehnologies, companie  de retail și distribuție de telefoane mobile și accesorii GSM din România